Lety può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Lety, comune del distretto di Praha-západ, in Boemia Centrale
Lety, comune del distretto di Písek, in Boemia Meridionale
Campo di concentramento di Lety, campo di concentramento vicino alla città di Tábor

Altro 
Isola Lety – Isola di Marinagri